La Coppa di Polonia 2021-2022, 65ª edizione della coppa nazionale di pallavolo femminile, si è svolta dal 13 ottobre 2021 al 27 marzo 2022: al torneo hanno partecipato trentuno squadre di club polacche e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento 
La formula del torneo ha previsto primo turno, secondo turno, terzo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, giocati con gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022